Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Анастасія Родіонова.
Аліса Клейбанова і Анастасія Павлюченкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw

Парний розряд
Brisbane International, жінки, парний розряд